São equipamentos portáteis que verificam através de testes com base em normas rigorosas. Se um dado segmento de rede está compativel com estas normas.

Veja abaixo alguns dos testes que tais equipamentos produzem:

1. Malha Elétrica
2. Comprimento
3. Retardo de propagação/Desvio de retardo
4. Perda de inserção (Atenuação)
5. Perda de retorno
6. Resistência
7. NEXT e PSNEXT
8. ACR-F e PS ACR-F (antigos ELFEXT e PSELFEXT)
9. HDTDR e HDTDX (presente apenas em equipamentos da Fluke Networks)

Com base nas normas e nestes testes o equipamento gera em seu visor o resultado desta certificação e posteriormente pode-se gerar certificações impressas que devem ser entregues ao cliente final.

Redes de computadores